Аппаратчик — группа профессий, связанных с работой на аппаратах
 , партаппаратчик — служащий партийного аппарата в СССР, партийный работник. Слово аpparatchik вошло в английский язык как иронический синоним бюрократа.
 Apparatchik — американский журнал любителей фантастики (см. фэнзин).

Примечания